Aardrijkskunde
Bram (Aude), een gemeente in het Franse departement Aude

Fictief figuur
Bram (stripfiguur), een fictieve tor

Scheepvaart
een verkorting van bramzeil

Voornaam
Bram (voornaam), een jongensnaam afgeleid van Abraham

Overige
Stichting Beheer en Restauratie van Amsterdamse Museumbussen, een stichting voor beheer en restauratie van Amsterdamse museumbussen sinds 2012